Dusl ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Maria Dusl (* 1961), österreichische Regisseurin und Filmemacherin
 Karel Dusl (1884–1948), tschechoslowakischer Mathematiker